El nombre Alpha ha sido usado por tres ciclones subtropicales y  una tormenta tropical en el océano Atlántico:

 1972 - Tormenta subtropical Alpha.
 1973 - Tormenta subtropical Alpha. 
 2005 - Tormenta tropical Alpha.
 2020 - Tormenta subtropical Alpha.